Zhang Yan – marciatrice cinese
 Zhang Yan – nuotatrice cinese
 Zhang Yan – calciatrice cinese
 Zhang Yan – biatleta cinese
 Zhang Yan – pittore cinese
 Zhang Yan – calciatore cinese